Crescenza – sinonimo di stracchino, formaggio italiano
 Crescenza – variante femminile del nome Crescenzo